Надежда Морозова:
 Морозова, Надежда Николаевна (род. 1993) — российская биатлонистка.
 Морозова, Надежда Николаевна (род. 1998) — казахстанская конькобежка.
 Морозова, Надежда Фёдоровна (род. 1996) — российская хоккеистка, вратарь.